Peder Carlsson kan syfta på

Peder Carlsson (översättare), översättaren och författaren 
Peder Carlsson (musiker), trummisen i Backyard Babies